Vida Gyula (1888–?) jogász, protestáns publicista, a Magyar Protestánsok Lapja főszerkesztője
Vida Gyula (1932–?) erdélyi magyar politikus, volt képviselő
Vida Gyula (1953–) síelő